Alvie (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Alvie (Schotland), een plaats op de zuidelijke oevers van Loch Alvie in de Schotse Hooglanden